136-я стрелковая дивизия — войсковое соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История 
12 марта 1942 года на базе 8-й отдельной стрелковой бригады образована 136-я стрелковая дивизия (2-го формирования) в составе 23-й армии Ленинградского фронта, с августа в составе 55-й армии.

В составе 23-й и 55-й армии Ленинградского фронта дивизия участвует в Синявинской наступательной операции, ведёт бои по захвату и расширению плацдарма на восточном берегу р. Тосно.

С января 1943 года дивизия в составе 67-й армии Ленинградского фронта участвует в операции «Искра», по прорыву блокады Ленинграда. С 12 января части дивизии, действуя на направлении главного удара армии, с тяжелыми боями прорвали оборону противника и 18 января соединились с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта в районе Рабочего Поселка № 5, завершив тем самым прорыв блокады Ленинграда.

19 января 1943 года 136-я стрелковая дивизия Приказом НКО № 31, за прорыв блокады Ленинграда и проявленные в боях с немецкими захватчиками отвагу, стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава, преобразована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию, все полки удостоены почетного наименования «Ленинградские»

Полное наименование 
136-я стрелковая дивизия

Состав 
 269-й стрелковый полк (полковник Н. С. Никоноров)
 270-й стрелковый полк
 342-й стрелковый полк
 343-й артиллерийский полк
 269-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 194-я отдельная разведывательная рота
 42-й отдельный саперный батальон
 181-й отдельный батальон связи
 203-й медико-санитарный батальон
 284-я отдельная рота химзащиты
 37-я автотранспортная рота
 556-й минометный дивизион — с 15.03.1942 до 29.10.1942
 138-я полевая хлебопекарня
 55-й дивизионный ветеринарный лазарет
 34-я дивизионная артиллерийская ремонтная мастерская
 31-я полевая почтовая станция
 863-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Команование дивизии 
 Командиры дивизии
 Симоняк, Николай Павлович (март 1942 — январь 1943) генерал-майор
 Заместители командира дивизии
 Евстигнеев, Михаил Васильевич (сентябрь — октябрь 1944) полковник

Герои Советского Союза 
 Лапшов, Иван Антонович, сержант, старшина роты 342-го стрелкового полка.
 Молодцов, Дмитрий Семёнович, красноармеец, связист взвода связи 270-го стрелкового полка.

Примечания

Ссылки 
 Наша победа
 136 сд

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны